Unity Village – villaggio della Guyana
Unity Village – villaggio del Missouri, Stati Uniti